Coyaima kan syfta på:

Colombia 

 Coyaima (kommun), Tolima, 
 Coyaima (ort), Tolima,